

Cinema
Manpower – cortometraggio statunitense di propaganda del 1942 diretto da Paul V. McNutt
Fulminati (Manpower) – film statunitense del 1941 diretto da Raoul Walsh

Musica
Manpower – album di Miquel Brown

Altro
ManpowerGroup Inc. – multinazionale statunitense specializzata nella gestione delle risorse umane